Sizilianisch steht für:

 sizilianische Sprache, romanische Sprache
 sizilianische Küche, regionaler Kochstil
 sizilianische Verteidigung, Schacheröffnung

Siehe auch:

 Sizilien (Begriffsklärung)
 Siciliano (Begriffsklärung)